NGC 7826 (другое обозначение — ESO 538-**19) — группа звёзд в созвездии Кит.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7826
Кит (созвездие)
Группы звёзд